Open de Hong Kong peut désigner:
 Open de Hong Kong, compétition de golf
 Open de Hong Kong, compétition de squash
 Open de Hong Kong, compétition  de badminton
 Open de Hong Kong, compétition de tennis de table